Черногория может означать:

 Черногория — современное государство на западе Балканского полуострова в Южной Европе.
 Черногорский санджак — санджак Османской империи в 1514—1528 годах.
 Княжество Черногория — государство на землях современной Черногории, существовавшее в 1852—1910 годах.
 Королевство Черногория — государство, преемник княжества Черногория, существовавшее в 1910—1918 годах.
 Королевство Черногория — протекторат Италии в 1941—1943 годах, затем (до 1944 года) марионеточное государство Германии.
 Социалистическая Республика Черногория — республика в составе социалистической Югославии в 1944—1992 годах.
 Республика Черногория — государство в составе Союзной Республики Югославия и Государственного Союза Сербии и Черногории в 1992—2006 годах.

См. также 
 
 
 
 
 
 Сербия и Черногория
 Черногорск — город в России